Moñitos kan syfta på:

Colombia 

 Moñitos (ort) – Tierralta, Córdoba, 
 Moñitos (kommun), Córdoba,